Ojitos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ojitos, Sinaloa, Rosario, 
 Ojitos, Zacatecas, Juan Aldama, 

Robotskapade Mexikoförgreningar